52-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2007 Ballon d’Or)»
2 декабря 2007 года

Золотой мяч: 
 Кака

(первый раз)

< 51-я Церемонии вручения 53-я >

Золотой мяч 2007 года (фр. 2007 Ballon d’Or) — 52-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 10 октября 2007 года, церемония прошла 2 декабря 2007 года. По её итогам приз получил бразильский полузащитник «Милана» Кака. Он стал четвёртым бразильцем (после Роналдо в 1997 и 2002, Ривалдо в 1999 и Роналдиньо в 2005 годах) и шестым игроком «Милана» (после Джанни Риверы в 1969, Рууда Гуллита в 1987, Марко ван Бастена в 1988, 1989 и 1992, Джорджа Веа в 1995 и Андрея Шевченко в 2004 годах) — обладателем данной награды.

Это было первое вручение Золотого мяча, когда обладателем награды мог стать футболист, выступающий не за европейский клуб. Первыми таковыми номинантами стали Хуан Роман Рикельме (Бока Хуниорс), Юнис Махмуд (Аль-Гарафа), Гильерме Очоа (Америка) и Дэвид Бэкхем (Лос-Анджелес Гэлакси).

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 16 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 2007 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2007 году